Mirko Marković (političar), hrvatski profesor povijesti i zemljopisa, političar.
 Mirko Marković (kartograf), hrvatski povjesničar, geograf i kartograf.
 Mirko Marković (nogometaš)